Carlos Navarro puede referirse a:

 Carlos Navarro (1921-1969), actor mexicano.
 Carlos Navarro (1906-1984), director cinematográfico mexicano.
 Carlos Navarro, barítono chileno.
 Carlos Navarro «El Yoyas», concursante español de Gran Hermano.
 Carlos Navarro, articulista español.
 Carlos Navarro Miquel, presbítero y beato español.
 Carlos Navarro Rodrigo, periodista y político español.
  Carlos Fernando Navarro Montoya, exfutbolista colombiano.
  Carlos Navarro Valdez, Atleta mexicano especializado en taekwondo.